Япония на летних Олимпийских играх 2016 года была представлена 338 спортсменами в 26 видах спорта. Знаменосцем сборной Японии, как на церемонии открытия Игр, так и на церемонии закрытия стал чемпион летних Азиатских игр 2014 года в десятиборье легкоатлет Кэйсукэ Усиро. По итогам соревнований сборная Японии установила собственный рекорд по количеству медалей на одних Олимпийских играх — 41 из которых 12 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей, что также позволило сборной Японии занять 6-е место в неофициальном медальном зачёте.

Медали

Состав сборной 

  Академическая гребля
 Хироси Накано
 Хидэки Омото
 Аями Оиси
 Тиаки Томита

  Бадминтон
 Кэнта Кадзуно
 Сё Сасаки
 Кэнъити Хаякава
 Хироюки Эндо
 Аянэ Курихара
 Мисаки Мацутомо
 Нодзоми Окухара
 Аяка Такахаси
 Аканэ Ямагути

  Баскетбол
 Асами Ёсида
 Каэдэ Кондо
 Мика Курихара
 Юка Мамия
 Руи Матида
 Нахо Миёси
 Юки Миядзава
 Санаэ Мотокава
 Моэко Нагаока
 Асако О
 Маки Такада
 Раму Токасики

  Бокс
 Араси Морисака
 Дайсукэ Наримацу

  Борьба
Вольная борьба
 Сосукэ Такатани
 Рэй Хигути
 Рио Ватари
 Сара Досё
 Саори Ёсида
 Каори Итё
 Рисако Каваи
 Эри ТосакаГреко-римская борьба
 Томохиро Иноуэ
 Синобу Ота

 Велоспорт
  Велоспорт-шоссе
 Юкия Арасиро
 Кохэй Утима
 Эри Ёнаминэ

  Велоспорт-трек
 Юта Вакимото
 Кадзунари Ватанабэ
 Кадзусигэ Кубоки
 Сэйитиро Накагава
 Сакура Цукагоси

  Велоспорт-BMX
 Ёситаку Нагасако

  Велоспорт-маунтинбайк
 Кохэй Ямамото

  Водное поло
 Сэйя Адати
 Ацуси Араи
 Ацуто Иида
 Юки Кадоно
 Кэйго Окава
 Мицуаки Сига
 Юсукэ Симидзу
 Кодзи Такэи
 Кацуюки Танамура
 Томоёси Фукусима
 Сёта Хадзуи
 Акира Янасэ
 Кэнъя Ясуда

  Волейбол
 Эрика Араки
 Котоки Дзаясу
 Юки Исии
 Саори Кимура
 Харука Миясита
 Юриэ Набэя
 Мию Нагаока
 Саори Сакода
 Ариса Сато
 Харуё Симамура
 Канами Тасиро
 Май Ямагути

  Гольф
 Юта Икэда
 Синго Катаяма
 Хару Номура
 Сихо Ояма

 Гребля на байдарках и каноэ
  Гребной слалом
 Сёта Сасаки
 Цубаса Сасаки
 Такуя Ханэда
 Кадзуки Ядзава
 Аки Ядзава

  Дзюдо
 Масю Бейкер
 Таканори Нагасэ
 Сёхэй Оно
 Наохиса Такато
 Рюносукэ Хага
 Хисаёси Харасава
 Масаси Эбинума
 Ами Кондо
 Каори Мацумото
 Мисато Накамура
 Мику Тасиро
 Харука Татимото
 Мами Умэки
 Канаэ Ямабэ

  Конный спорт
 Рюдзо Китадзима
 Тосики Масуи
 Ёсиаки Оива
 Тайдзо Сугитани
 Масанао Такахаси
 Дайсукэ Фукусима
 Киити Харада
 Юко Китаи
 Аканэ Куроки
 Рэйко Такэда

  Лёгкая атлетика
 Суэхиро Исикава
 Хисанори Китадзима
 Сатору Сасаки
 Эйки Такахаси
 Такаюки Тании
 Исаму Фудзисава
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22
 Квота 23
 Квота 24
 Квота 25
 Квота 26
 Квота 27
 Квота 28
 Квота 29
 Квота 30
 Квота 31
 Квота 32
 Квота 33
 Май Ито
 Томоми Танака
 Каёко Фукуси
 Квота 37
 Квота 38
 Квота 39
 Квота 40
 Квота 41
 Квота 42
 Квота 43
 Квота 44
 Квота 45
 Квота 46
 Квота 47
 Квота 48
 Квота 49

  Настольный теннис
 Махару Ёсимура
 Дзюн Мидзутани
 Коки Нива
 Касуми Исикава
 Мима Ито
 Ай Фукухара

  Парусный спорт
 Кадзуто Дои
 Кимихико Имамура
 Юкио Макино
 Кэндзи Такахаси
 Макото Томидзава
 Манами Дои
 Михо Ёсиока
 Мэгуми Исэда
 Ай Кондо
 Кэйко Миягава
 Сэна Такано

  Плавание
 Иппэй Ватанабэ
 Рёсукэ Ириэ
 Масаки Канэко
 Ясухиро Косэки
 Кацуми Накамура
 Масато Сакаи
 Дайя Сэто
 Такуро Фудзии
 Хиромаса Фудзимори
 Косукэ Хагино
 Дзюнъя Хасэгава
 Ясунари Хираи
 Найто Эхара
 Канако Ватанабэ
 Тихиро Игараси
 Рикако Икээ
 Руна Имаи
 Риэ Канэто
 Юми Кида
 Яёй Мацумото
 Нацуми Сакаи
 Сакико Симидзу
 Сатоми Судзуки
 Михо Такахаси
 Михо Тэрамура
 Мики Утида
 Судзука Хасэгава
 Нацуми Хоси

  Прыжки в воду
 Сё Сакаи
 Кэн Тэраути
 Минами Итахаси

  Прыжки на батуте
 Масаки Ито
 Гинга Мунэтомо
 Рана Накано

  Регби-7
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18
 Квота 19
 Квота 20
 Квота 21
 Квота 22
 Квота 23
 Квота 24

  Синхронное плавание

 Куруми Ёсида
 Юкико Инуи
 Кэи Марумо
 Рисако Мицуи
 Канами Накамаки
 Маи Накамура
 Кано Омата
 Айка Хакояма
 Айко Хаяси

  Современное пятиборье
 Томоя Мигути
 Нацуми Томонага

  Спортивная гимнастика

 Рёхэй Като
 Кэндзо Сираи
 Юсукэ Танака
 Кохэй Утимура
 Кодзи Ямамуро

 Саэ Миякава
 Маи Мураками
 Айко Сугихара
 Асука Тэрамото
 Юки Утияма

  Стрельба

 Тэруёси Акияма
 Томоюки Мацуда
 Эйта Мори
 Наоя Окада
 Тосикадзу Ямасита

 Наоко Исихара
 Юкиэ Накаяма
 Акико Сато

  Стрельба из лука

 Такахару Фурукава

 Каори Каванака
 Саори Нагаминэ
 Юки Хаяси

  Теннис

 Таро Даниэль
 Кэй Нисикори
 Юити Сугита

 Мисаки Дои
 Нао Хибино
 Эри Ходзуми

  Триатлон

 Хирокацу Таяма

 Юриэ Като
 Юка Сато
 Аи Уэда

  Тхэквондо
 Маю Хамада

  Тяжёлая атлетика

 Ёити Итокадзу
 Ёсукэ Накаяма
 Хироаки Такао

 Микико Андо
 Намика Мацумото
 Хироми Миякэ
 Канаэ Яги

  Фехтование

 Кадзуясу Минобэ
 Юки Ота
 Кэнта Токунан

 Тика Аоки
 Сихо Нисиока
 Нодзоми Сато

 Футбол
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7
 Квота 8
 Квота 9
 Квота 10
 Квота 11
 Квота 12
 Квота 13
 Квота 14
 Квота 15
 Квота 16
 Квота 17
 Квота 18

 Хоккей на траве

 Сакиё Асано
 Мотоми Кавамура
 Юкари Мано
 Аки Мицухаси
 Хадзуки Нагаи
 Юри Нагаи
 Миюки Накагава
 Миэ Накасима
 Эми Нисикори
 Аяка Нисимура
 Маюми Оно
 Маки Сакагути
 Аканэ Сибата
 Минами Симидзу
 Нагиса Хаяси
 Хадзуки Юда

 Художественная гимнастика

 Кико Ёкота
 Риэ Мацубара
 Кахо Минагава
 Сакура Носитани
 Саюри Сугимото
 Айри Хатакэяма

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходят несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В утешительный заезд попадают спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходят 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывают места в утешительных финалах B-F.

 Мужчины

 Женщины

Бадминтон 

Одиночный разряд

Парный разряд

Баскетбол

Женщины 
Женская сборная Японии квалифицировалась на Игры, завоевав золотые медали на чемпионате Азии 2015 года.

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Бокс 

Квоты, завоёванные спортсменами являются именными. Если от одной страны путёвки на Игры завоюют два и более спортсмена, то право выбора боксёра предоставляется национальному Олимпийскому комитету. Соревнования по боксу проходят по системе плей-офф. Для победы в олимпийском турнире боксёру необходимо одержать либо четыре, либо пять побед в зависимости от жеребьёвки соревнований. Оба спортсмена, проигравшие в полуфинальных поединках, становятся обладателями бронзовых наград.

 Мужчины

Борьба 

В соревнованиях по борьбе, как и на предыдущих трёх Играх, будет разыгрываться 18 комплектов наград. По 6 у мужчин в вольной и греко-римской борьбе и 6 у женщин в вольной борьбе. Турнир пройдёт по олимпийской системе с выбыванием. В утешительный раунд попадают участники, проигравшие в своих поединках будущим финалистам соревнований. Каждый поединок состоит из двух раундов по 3 минуты, победителем становится спортсмен, набравший большее количество технических очков. По окончании схватки, в зависимости от результатов спортсменам начисляются классификационные очки.

Мужчины
Вольная борьба

Греко-римская борьба

Женщины
Вольная борьба

Велоспорт

Шоссе 
Мужчины

Женщины

Трековые гонки 
Спринт

Кейрин

Омниум

Маунтинбайк 
Мужчины

BMX 
Мужчины

Водные виды спорта

Водное поло

Мужчины 
Мужская сборная Японии квалифицировалась на Игры, заняв первое место по итогам азиатской квалификации.

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Открытая вода

 Женщины

 Открытая вода

Прыжки в воду 

 Мужчины

Женщины

Синхронное плавание 

По итогам квалификационного раунда в соревнованиях дуэтов в финал проходят 12 сильнейших сборных. В финале синхронистки исполняют только произвольную программу. Итоговая сумма складывается из результатов финальной произвольной программы и баллов, полученных дуэтами за техническую программу, исполненную в квалификационном раунде.

Волейбол

Волейбол

Женщины 
Женская сборная Японии квалифицировалась на Игры, став лучшей азиатской сборной по итогам мирового квалификационного турнира.

 Состав команды

 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Гимнастика

Спортивная гимнастика 

В квалификационном раунде проходил отбор, как в финал командного многоборья, так и в финалы личных дисциплин. В финал индивидуального многоборья отбиралось 24 спортсмена с наивысшими результатами, а в финалы отдельных упражнений по 8 спортсменов, причём в финале личных дисциплин страна не могла быть представлена более, чем 2 спортсменами. В командном многоборье в квалификации на каждом снаряде выступали по 4 спортсмена, а в зачёт шли три лучших результата. В финале командных соревнований на каждом снаряде выступало по три спортсмена и все три результата шли в зачёт.

Мужчины
 Многоборья

 Индивидуальные упражнения

Женщины
 Многоборья

 Индивидуальные упражнения

Художественная гимнастика 

Женщины

Прыжки на батуте 

Мужчины

Женщины

Гольф 

Последний раз соревнования по гольфу в рамках Олимпийских игр проходили в 1904 году. Соревнования гольфистов пройдут на 18-луночном поле, со счётом 72 пар. Каждый участник пройдёт все 18 лунок по 4 раза.

Мужчины

Женщины

Гребля на байдарках и каноэ

Гребной слалом 
Квалификационный раунд проходил в две попытки. Результат в каждой попытке складывался из времени, затраченного на прохождение трассы и суммы штрафных очков, которые спортсмен получал за неправильное прохождение ворот. Одно штрафное очко равнялось одной секунде. Из 2 попыток выбирался лучший результат, по результатам которого, выявлялись спортсмены с наименьшим количеством очков, которые проходили в следующий раунд. В полуфинале гребцы выполняли по одной попытки. В финал проходили спортсмены с наименьшим результатом.

Мужчины

Женщины

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Мужчины

 Женщины
Первую олимпийскую медаль в дзюдо на Играх 2016 года для Японии принесла чемпионка мира 2014 года Ами Кондо, ставшая бронзовым призёром в категории до 48 кг. Перед началом соревнований японка была посеяна под 3-м номером, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда. По ходу турнира Кондо одержала две досрочные победы, но в полуфинале уступила действующей чемпионке мира из Аргентины Пауле Парето. В схватке за третье место японской дзюдоистке противостояла лидер мирового рейтинга из Монголии Мунхбатын Уранцэцэг. За весь поединок только Кондо смогла совершить результативное действие (на оценку юко), благодаря чему и стала обладательницей бронзовой награды.

Конный спорт 

 Выездка
Соревнования по выездке включали в себе три теста высшего уровня сложности по системе Международной федерации конного спорта (FEI): Большой Приз (), Переездка Большого Приза () и КЮР Большого приза (). Итоговая оценка в каждом из тестов рассчитывалась, как среднее арифметическое значение оценок семи судей. В командный зачёт шли результаты Большого Приза и Переездки Большого Приза, а итоговая оценка рассчитывалась, как среднее значение оценок за два теста.

 Троеборье
Троеборье состоит из манежной езды, полевых испытаний и конкура. В выездке оценивается степень контроля всадника над лошадью и способность выполнить обязательные элементы выступления. Также при выступлении оценивается внешний вид лошади и всадника. Жюри выставляет, как положительные оценки за удачно выполненные упражнения, так и штрафные баллы за различного рода ошибки. После окончания выступления по специальной формуле вычисляется количество штрафных очков. Соревнования по кроссу требуют от лошади и её наездника высокой степени физической подготовленности и выносливости. Дистанция для кросса достаточно протяжённая и имеет множество препятствий различного типа. Штрафные очки во время кросса начисляются за сбитые препятствия, за превышение лимита времени и за опасную езду. В конкуре за каждое сбитое препятствие спортсмену начисляются 4 штрафных балла, а за превышение лимита времени 1 штрафное очко (за каждую каждую, сверх нормы времени, начатую секунду).

Конкур
В каждом из раундов спортсменам необходимо было пройти дистанцию с разным количеством препятствий и разным лимитом времени. За каждое сбитое препятствие спортсмену начислялось 4 штрафных балла, за превышение лимита времени 1 штрафное очко (за каждые 5 секунд). В финал личного первенства могло пройти только три спортсмена от одной страны. Командный конкур проводился в рамках второго и третьего раунда индивидуальной квалификации. В зачёт командных соревнований шли три лучших результата, показанные спортсменами во время личного первенства. Если спортсмен выбывал из индивидуальных соревнований после первого или второго раундов, то он всё равно продолжал свои выступления, но результаты при этом шли только в командный зачёт.

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

 Шоссейные дисциплины

 Технические дисциплины

Женщины
 Беговые дисциплины

 Шоссейные дисциплины

 Технические дисциплины

Настольный теннис 

Соревнования по настольному теннису проходили по системе плей-офф. Каждый матч продолжается до тех пор, пока один из теннисистов не выигрывает 4 партии. Сильнейшие 16 спортсменов начинали соревнования с третьего раунда, следующие 16 по рейтингу стартовали со второго раунда.

 Мужчины

 Женщины

Парусный спорт 

Соревнования по парусному спорту в каждом из классов состояли из 10 или 12 гонок. Каждую гонку спортсмены начинали с общего старта. Победителем становился экипаж, первым пересекший финишную черту. Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому командой месту. 10 лучших экипажей по результатам 10 заплывов попадали в медальную гонку, результаты которой также шли в общий зачёт. В медальной гонке, очки, полученные экипажем удваивались. В случае если участник соревнований не смог завершить гонку ему начислялось количество очков, равное количеству участников плюс один. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный экипажем в одной из гонок. Сборная, набравшая наименьшее количество очков, становится олимпийским чемпионом.

Мужчины

Женщины

Регби-7

Мужчины 
Мужская сборная Японии квалифицировалась на Игры, заняв первое место по итогам чемпионата Азии 2015.

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа C)

  Четвертьфинал

Женщины 
Женская сборная Японии квалифицировалась на Игры, заняв первое место по итогам чемпионата Азии 2015.

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа C)

Полуфинал за 9-12-е места

Матч за 9-е место

Итог: женская сборная Японии по регби-7 по результатам олимпийского турнира заняла 10-е место.

Современное пятиборье 

Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и бег. Как и на предыдущих Играх бег и стрельба были объединены в один вид — комбайн. В комбайне спортсмены стартовали с гандикапом, набранным за предыдущие три дисциплины (4 очка = 1 секунда). Олимпийским чемпионом становится спортсмен, который пересекает финишную линию первым.

Мужчины

Женщины

Стрельба 

В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Во многих дисциплинах спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Также в финалах после каждого раунда стрельбы из дальнейшей борьбы выбывает спортсмен с наименьшим количеством баллов. В скоростном пистолете решающие поединки проходят по системе попал-промах. В стендовой стрельбе добавился полуфинальный раунд, где определяются по два участника финального матча и поединка за третье место.

 Мужчины

 Женщины

Стрельба из лука 

В квалификации соревнований лучники выполняют 12 серий выстрелов по 6 стрел с расстояния 70-ти метров. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф, где в 1/32 финала 1-й номер посева встречается с 64-м, 2-й с 63-м и.т.д. В поединках на выбывание спортсмены выполняют по три выстрела. Участник, набравший за эту серию больше очков получает 2 очка. Если же оба лучника набрали одинаковое количество баллов, то они получают по одному очку. Победителем пары становится лучник, первым набравший 6 очков.

 Мужчины

 Женщины

Теннис 

Соревнования пройдут на кортах олимпийского теннисного центра. Теннисные матчи будут проходить на кортах с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проходит и Открытый чемпионат США.

Мужчины

 Женщины

Триатлон 

Соревнования по триатлону пройдут на территории форта Копакабана. Дистанция состоит из 3-х этапов — плавание (1,5 км), велоспорт (43 км), бег (10 км).

Мужчины

Женщины

Тхэквондо 

Соревнования по тхэквондо проходят по системе с выбыванием. Для победы в турнире спортсмену необходимо одержать 4 победы. Тхэквондисты, проигравшие по ходу соревнований будущим финалистам, принимают участие в утешительном турнире за две бронзовые медали.

 Женщины

Тяжёлая атлетика 

Каждый НОК самостоятельно выбирает категорию в которой выступит её тяжелоатлет. В рамках соревнований проводятся два упражнения — рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки. Победитель определяется по сумме двух упражнений. При равенстве результатов победа присуждается спортсмену, с меньшим собственным весом.

Мужчины

Женщины
В категории до 63 кг Японию представляла участница мировых первенств Намика Мацумото. В рывке Мацумото смогла поднять 90 кг и заняла предварительное 10-е место. В толчке японка показала результат в 115 кг, который стал 9-м среди всех участниц соревнований. По итогам олимпийского турнира Мацумото установила свой личный рекорд по сумме упражнений, подняв в общей сложности 205 кг. Этот результат позволил японке занять итоговое 9-е место.
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center"
|-
!rowspan="2" width=200|Категория
!rowspan="2" width=200|Спортсмены
! rowspan=2 width=60|Вес
! colspan=3|Рывок
! colspan=3|Толчок
! rowspan=2|Всего
! rowspan=2|Место
|-
! width=25|1
! width=25|2
! width=25|3
! width=25|1
! width=25|2
! width=25|3
|-
|до 48 кг
|align="left"|Хироми Миякэ
|47,95||81||81|| 81||105||107|| 107||188||bgcolor="cc9966"|
|-
|до 53 кг
|align="left"|Канаэ Яги
|52,39||81||81|| 81||101||101|| 105||186||6
|-
|до 58 кг
|align="left"|Микико Андо
| 57,56 || 90 || 93 || 94 || 120 || 124 || 126 || 218 ||5|-
|до 63 кг
|align="left"|Намика Мацумото
| 62,86 || 90 || 94 || 95 || 107 || 111 || 115 || 205 || 9|}

  Фехтование 

В индивидуальных соревнованиях спортсмены сражаются три раунда по три минуты, либо до того момента, как один из спортсменов нанесёт 15 уколов. В командных соревнованиях поединок идёт 9 раундов по 3 минуты каждый, либо до 45 уколов. Если по окончании времени в поединке зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительная минута до «золотого» укола.

 Мужчины

 Женщины

  Футбол 

 Мужчины 
Олимпийская сборная Японии квалифицировалась на Игры, завоевав золотые медали на молодёжном чемпионате Азии 2016 года. В мужском олимпийском турнире примут участие сборные, составленные из игроков не старше 23 лет (родившиеся после 1 января 1993 года). Также в заявку могут войти не более 3-х футболистов старше этого возраста.

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

  Хоккей на траве 

 Женщины 
Женская сборная Японии квалифицировалась на Игры по итогам полуфинала Мировой лиги 2014/15.

 Состав

 Результат
 Групповой этап (Группа B)

Примечания

Ссылки 
 Сборная Японии на сайте Sports-reference.com
 Олимпийский комитет Японии
 

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
Спорт в Японии в 2016 году